La saison 2014-2015 du championnat de Slovaquie de football est la  de la première division de Slovaquie. Le championnat rassemble les 12 meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires à trois reprises. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures équipes de 2. Liga, la deuxième division slovaque.

C'est le FK AS Trenčín, qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec cinq points d'avance sur le MŠK Žilina et dix-sept sur le tenant du titre, le AS Trenčín et vingt-deux sur le Spartak Trnava. Il s'agit du tout premier titre de champion de Slovaquie de l'histoire du club qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Slovaquie face au FK Senica.

À l'issue de la saison, le club du MFK Košice,  du classement et vainqueur de la Coupe la saison précédente, se voit retirer sa licence championnat par la fédération, le privant de participation au championnat la saison suivante. Cette décision sauve le ŽP Šport Podbrezová de la relégation sportive.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement final 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Slovaquie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat de Slovaquie de football
Slovaquie
Football
Football